Jméno Herrmann Wunderlich nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Hermann Wunderlich (vrchní úředník) (1823-1871), Württemberský vrchní úředník
 Hermann Wunderlich (filolog) (1858-1916), německý knihovník, filolog, vysokoškolský pedagog a příspěvce do Německého slovníku bratří Grimmů
 Hermann Wunderlich (architekt) (1899-1981), německý architekt a vysokoškolský pedagog
 Hermann Wunderlich (daňový poradce) (1900-1974), daňový poradce a první prezident Svazu německých daňových poplatníků
 Hermann Wunderlich, pseudonym Hermanna Webera (1928-2014), německého historika a politologa

Rozcestníky - jméno